Прва лига Републике Српске у фудбалу 1995/96. је прво фудбалско такмичење Прве лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске.

Фудбалски савез Републике Српске који је основан 1992. године организовао је у сезони 1995/96. прво такмичење у фудбалу на простору Републике Српске. Побједници овог такмичења нису могли да учествују у европским такмичењима због тога што Фудбалски савез Републике Српске није био члан УЕФА.

Прва лига је подељена у двије групе : Група Запад и Група Исток са по 11 екипа. Послије завршетка такмичења по двоструком лига систему, 
побједници су у двије међусобне утакмице ријешили питање првака за ту сезону.Први првак Републике Српске била је екипа ФК Боксит Милићи,која је у финалу савладала ФК Рудар Приједор

Последње три екипе из обе групе на крају сезоне испале су у друге лиге,по једна директно из обе групе,док су девета и десета екипа обе групе испали у баражу од другопласираних друголигаша све четири групе.

Клубови

Резултати групе Исток 

Домаћини су наведени у левој колони.
{| align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"
!align="left"|!!Екипа !!1!!2!! 3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11|-
!1||  Романија                                                                              
||XXX||2-2 ||1-0 ||2-1||0-3||0-1||1-1||0-1||0-1||1-1||0-2
|-! style="background:#F0F0F0;"
!2|| Жељезничар 
||1-1||XXX||1-1||2-1||0-4||2-0||1-2||3-2||2-2||2-1||3-1
|-
!3|| Младост Рогатица
||2-0||2-1||XXX||2-0||2-2||2-0||3-0||3-2||6-0||0-0||3-0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!4|| Леотар 
||5-0||3-3||2-1||XXX||2-0||6-0||4-2||3-1||1-1||4-0||1-0
|-
!5|| Боксит
||5-1||3-0||4-1||5-2||XXX||2-0||7-1||1-0||6-0||5-0||2-0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!6.|| Јединство Брчко
||3-2 ||3-0||4-1||1-0||1-2||ХХХ||2-0||2-1||2-1||4-2||0-0
|-
!7|| Славија
||3-0 ||2-0||2-0||2-1|||0-0||2-0||XXX||1-2||0-1||4-1||0-0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!8|| Гласинац
||2-1||2-1||3-1||2-1||2-2||5-0||3-0||XXX||4-2||3-0||2-0
|-
!9|| Сарајево
||1-0||2-4||4-0||3-1||0-2||3-1||0-0||2-1||XXX||1-0||3-1
|-! style="background:#F0F0F0;" 
!10|| Дрина Зворник
||9-0||0-0||0-0||1-0||0-4||1-2||2-1||2-2||7-1||XXX||3-1
|-! 
!11|| Пантери
||4-1||2-2||1-2||2-0||1-0||3-0||2-0||2-0||0-1||3-0||XXX'|}

 Табела групе Исток 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

 Резултати гупе Запад Домаћини су наведени у левој колони.''

Табела групе Запад 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

Финалне утакмице

Види још 
 Прва лига Републике Српске
 Фудбалски савез Републике Српске

Спољашње везе 
 Фудбалски Савез Републике Српске 
 РС-Спорт  
 BiH soccer

Прва лига Српске у фудбалу
Сезона 1995/96. у босанскохерцеговачком фудбалу